Gălășeni este un toponim românesc, care se poate referi la:

Localități din România 
 Gălășeni - localitate din județul Bihor
 Gălășeni - localitate din județul Sălaj

Localități din Republica Moldova 
 Gălășeni - comună din raionul Rîșcani

Râu din bazinul hidrografic Someș 
 Râul Gălășeni, Almaș

Nume proprii
Toponime românești